Buchhorn ist der Name folgender Ortschaften:

 Buchhorn, ehemalige, mittelalterliche Freie Reichsstadt am Bodensee, aus der durch den Zusammenschluss mit dem Kloster Hofen 1811 Friedrichshafen entstand (heutiger Bodenseekreis, Baden-Württemberg)
 Buchhorn (Eberstadt), Weiler der Gemeinde Eberstadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Buchhorn (Michelbach), Weiler der Gemeinde Michelbach an der Bilz im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Buchhorn (Pfedelbach), Weiler in der Ortschaft Heuberg/Buchhorn/Gleichen der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Buchhorn ist der Name folgender Burgruine:
 Burgruine Buchhorn in den Limpurger Bergen beim Michelbacher Weiler Buchhorn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Buchhorn ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Buchhorn (1875–1954), deutscher Schriftsteller und Politiker (DVP)
 Ludwig Buchhorn (1770–1856), deutscher Maler und Kupferstecher
 Martin Buchhorn (* 1944), deutscher Regisseur
 Reinhard Buchhorn (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Richard Buchhorn (1896–1985), deutscher Politiker (KPD)